Linienleiter bezeichnet:
 einen linienförmigen Leiter (Physik)
 das zwischen Eisenbahnschienen verlegte Kabelpaar bei der Linienzugbeeinflussung